Кассио Ван ден Берг (, 1971—) — ботаник, эксперт по орхидным Бразилии.

Работал в Королевских ботанических садах в Кью. Был профессором в Государственном университете Фейра-де-Сантана .

Научные работы 
 van den Berg, C. 1998. Banco genetico de orquideas: diversidade e conservacao. In: Bandel, G. Recursos geneticos vegetais. (Encontro sobre temas de genetica e melhoramento Vol. 15), ESALQ/USP, Piracicaba, Sao Paulo, Brasil. pp. 27-39.
 van den Berg.C. and P.S. Martins. 1998. Biogeography of Brazilian Cattleyas: geographic distribution, morphological variability, evolutionary and taxonomic consequences. In: Pereira, C.E.B. Proceedings of the 15th World Orchid Conference (Rio de Janeiro, 1996). Naturalia Publications, Turriers, France, pp. 315—320.
 Andrade, I.; Morais, H. C.; Diniz, I. R.; van den Berg, C. 1999. Richness and abundance of caterpillars on Byrsonima (Malpighiaceae) species in an area of cerrado vegetation in Central Brazil Journal of Tropical Ecology 47: 691—695.
 van den Berg, C. and M.W. Chase. 2000. Nomenclatural notes on Laeliinae — I. Lindleyana 15 (2): 115—119.
 van den Berg, C., W.E. Higgins, R.L. Dressler, W.M. Whitten, M.A. Soto Arenas, A. Culham and M.W. Chase. 2000. A phylogenetic analysis of Laeliinae (Orchidaceae) based on sequence data from internal transcribed spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA. Lindleyana 15 (2): 96-114.
 Costa, N.M.S. and C. van den Berg. 2001. A new species of Stylosanthes Sw. (Leguminosae-Papilionoideae) from Guerrero, México. Kew Bulletin 56: 239—241.
 van den Berg, C. and M.W. Chase. 2001. Nomenclatural notes on Laeliinae — II. Additional combinations and notes. Lindleyana 16 (2): 109—112.
 van den Berg, C. 2001. Nomenclatural notes on Laeliinae III — Notes on Cattleya and Quisqueya, and a new combination in Prosthechea. Lindleyana 16 (3): 142—143.
 Borba, E.L.; G.J. Shepherd; C. van den Berg; J. Semir. 2002. Floral and vegetative morphometrics of five Pleurothallis (Orchidaceae): correlation with taxonomy, phylogeny, genetic variability and pollination systems. Annals of Botany 90: 219—230. PMID 12197519
 van den Berg, C.; W.E. Higgins; R.L. Dressler; W.M. Whitten; A. Culham; M.W. Chase. 2002. Molecular systematics of Laeliinae (Orchidaceae). In: : J. Clark, W.M. Elliott, G. Tingley and J. Biro (eds.) Proceedings of the 16th World Orchid Conference. (Vancouver, 1999). Vancouver Orchid Society, Vancouver. pp. 170—176.
 van den Berg, C.; A. Ryan; P. Cribb; M.W. Chase. 2002. Molecular phylogenetics of Cymbidium (Orchidaceae: Maxillarieae): sequence data from Internal Transcribed Spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA and plastid matK. Lindleyana 17 (2): 102—111.
 Carlini-Garcia, L. A..; C. van den Berg; P. S. Martins 2002. A morphometric analysis of floral characters in Miltonia spectabilis and Miltonia spectabilis var. moreliana (Maxillarieae: Oncidiinae). Lindleyana 17 (3): 122—129.
 Cruz, D. T.; Borba, E. L.; van den Berg, C. 2003. O gênero Cattleya no estado da Bahia. Sitientibus (Série Ciências Biológicas) 3: 28-36.
 Brazilian National Genome Project Consortium (incl. C. van den Berg) 2003. The complete genome sequence of Chromobacterium violaceum reveals remarkable and exploitable bacterial variability. Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A.100: 11660-11665.
 Sousa Costa, N. M. & van den Berg, C. 2003. A new species of Stylosanthes Sw. (Leguminosae-Papilionoideae) from Mato Grosso do Sul, Brazil. Kew Bulletin 58: 743—747.
 van den Berg, C. 2003. Considerações sobre as ex-Laelias brasileiras, Sophronitis e outros gêneros. Orchid News 20.
 Higgins, W. E.; van den Berg, C.; Whitten, W. M. 2003. A combined molecular phylogeny of Encyclia (Orchidaceae) and relationships within Laeliinae. Selbyana 24: 165—179.
 van den Berg, C. & Gonçalves, C. N. 2004. Adamantinia, a new showy genus of Laeliinae from Eastern Brazil. Orchid Digest 68 (4): 230—232.
 van den Berg, C. & Chase, M. W. 2004. A reappraisal of Laeliinae: taxonomic history, phylogeny and new generic alliances. Orchid Digest 68 (4): 221—226.
 van den Berg, C. & Chase, M. W. 2004. A chronological view of Laeliinae taxonomical history. Orchid Digest 68 (4): 226—254.
 van den Berg, C.; Chase, M. W. 2004. Um novo gênero de Laeliinae do Brasil: Cattleyella Van den Berg & M.W.Chase. Boletim CAOB 52: 99-101.
 Gravendeel, B.; M. C. M. Eurlings; C. van den Berg; ; P. J. Cribb. 2004. Phylogeny of Pleione (Orchidaceae) and parentage analysis of its hybrids based on plastid and nrITS sequences and morphological data. Systematic Botany 29: 50-63.
 Freudenstein, J. V.; C. van den Berg; D. H. Goldman; P. J. Kores; M. Molvray; M. W. Chase. 2004. An expanded plastid DNA phylogeny of Orchidaceae and analysis of jacknife branch support strategy. American Journal of Botany 91: 149—157.
 Goldman, D. H.; Janzen, R. K.; C. van den Berg; Leitch, I.; Fay, M.; Chase, M. W. 2004. Molecular and cytological examination of Calopogon (Orchidaceae, Epidendroideae): circumscription, phylogeny, polyploidy, and possible hybrid speciation. American Journal of Botany 91: 707—723.
 Goldman, D. H.; C. van den Berg; M. P. Griffith 2004. Morphometric circumscription of species and infraspecific taxa in Calopogon R.Br. (Orchidaceae). Plant Systematics and Evolution 247: 37-60.
 van den Berg, C.; D. H. Goldman, J. V. Freudenstein; A. M. Pridgeon; K. M. Cameron; M. W. Chase. 2004. An overview of the phylogenetic relationships within Epidendroideae (Orchidaceae) and recircumscription of Epidendreae and Arethuseae American Journal of Botany.
 Berg, C van den; DH Goldman; JV Freudenstein; AM Pridgeon; KM Cameron; MW Chase. 2005. An overview of the phylogenetic relationships within Epidendroideae inferred from multiple DNA regions and recircumscription of Epidendreae & Arethuseae (Orchidaceae). Am.J.Bot. 92:613-624
 Azevedo, C; C van den Berg. 2005. (1705—1706) Proposals to conserve the name Prescottia with that spelling and P. plantaginea against P. plantaginifolia (Orchidaceae). Taxon, Vol. 54: 4: 1105—1106. 
 Andrade, IM; SJ Mayo, C van den Berg, MF Fay, M Chester, C Lexer, D Kirkup. 2007. A Preliminary Study of Genetic Variation in Populations of Monstera adansonii var. klotzschiana (Araceae) from North-East Brazil, Estimated with AFLP Molecular Markers. Ann Bot (Lond).: PMID 17823112

Ссылки 
 Consideracoes sobre as ex-Laelias brasileiras, Sophronitis e outros generos. Cássio van den Berg

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Бразилии